Telli peut désigner :

Patronyme 

 Diallo Telli, de vrai nom Boubacar Diallo Telli, né en 1925 et mort en 1977, est un diplomate guinéen.

Toponyme 

 Telli, est un village dans la province du Khorasan-e Razavi en Iran.
Patronyme guinéen